

Toponyme 

 This, commune française des Ardennes
 This, ville d'Égypte antique

Patronyme 

Hervé This, physico-chimiste
Bernard This, psychanalyste

Informatique 

 en programmation, pointeur this

Biologie 
 This, genre de diptères de la famille Coelopidae

Musique 
 This est le titre d'un album musical rock de Peter Hammill
 This est un EP de musique électronique de Gescom sorti en 1998.

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme